Хоф може да се отнася за:
 Хоф, град в Германия
 Вим Хоф (р. 1959), нидерландски каскадьор
 Ерих Хоф (1936 – 1995), австрийски футболист
 Трюгве Хоф (1895 – 1982), норвежки журналист
 Якоб Вант Хоф (1852 – 1911), нидерландски химик